Voici la liste des planètes mineures numérotées de 19001 à 20000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

19001-19100

19101-19200

19201-19300

19301-19400

19401-19500

19501-19600

19601-19700

19701-19800

19801-19900

19901-20000 

19001-20000